Ocotepec ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

*Municipio Ocotepec (Chiapas)
Municipio Ocotepec (Puebla)